Коно — многозначное понятие.

Топоним 
 Коно (приток Пыжи) — река в Алтайском крае.
 Коно (приток Ядуна) — река бассейна Енисея.
 Коно (приток Большой Ерёмы) — река бассейна Нижней Тунгуски.
 Коно — округ в Восточной провинции Сьерра-Леоне.
 Коно — населённый пункт в нигерийском штате Риверс.
 Коно — населённый пункт в японской префектуре Фукуи.

Носители фамилии 

 Коно, Акира (1929—1995) — японский гимнаст.
 Коно, Джозеф (род. 1950) — камерунский велогонщик.
 Коно, Дзюнго (род. 1982) — японский футболист.
 Коно, Ёхэй (род. 1937) — японский политик, отец Таро Коно.
 Коно, Кадзухиса (род. 1950) — японский футболист.
 Коно, Кохэй (род. 1980) — японский боксёр.
 Коно, Масахару (род. 1948) — японский дипломат, посол Японии в России и Италии.
 Коно, Масаюки (род. 1980) — японский рестлер.
 Коно, Мицуру (род. 1946) — японский игрок в настольный теннис.
 Коно, Рин (род. 1981) — японский игрок в го.
 Коно, Сюто (род. 1993) — японский футболист.
 Коно, Такааки (1940—2010) — японский гольфист.
 Коно, Таканори (род. 1969) — японский двоеборец.
 Коно, Тамио (1930—2016) — американский тяжёлоатлет японского происхождения. Олимпийский чемпион (1952, 1956).
 Коно, Таро (род. 1963) — японский политик, сын Ёхэя Коно.
 Коно, Таэко (1926—2015) — японская писательница.
 Коно Тогама (1844—1895) — японский политик, член кабинета министров.
 Коно, Тэнсэй (1935—2012) — японский писатель.
 Коно, Фумиё (род. 1968) — мангака.
 Коно Хиронака (1849—1923) — японский политик, член кабинета министров.
 Коно, Хиромити (1905—1963) — японский энтомолог и антрополог.
 Коно, Юка (род. 1992) — японская фигуристка.

Другое 
 Коно — народ, проживающий в Сьерра-Леоне.
 Коно — язык, на котором говорит народ коно.

См. также 
 Конно